

Geografia
 Contea di Fannin (in inglese Fannin County) –  contea dello Stato della Georgia, Stati Uniti d'America
 Contea di Fannin (in inglese Fannin County) –  contea dello Stato del Texas, Stati Uniti d'America

Persone
 James Fannin, propr. James Walker Fannin, Jr (1804-1836) – politico e militare statunitense
 Paul Fannin (1907-2002) – politico statunitense